Il doppio  del Texas Tennis Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Questa è la prima edizione del torneo. Sorana Cîrstea e Alberta Brianti hanno sconfitto in finale la coppia formata da Alizé Cornet e Pauline Parmentier per 7-5 6-3.

Teste di serie
Tutte le teste di serie ricevono un bye per i quarti di finale.

  Johanna Larsson /  Jasmin Wöhr (quarti di finale)
  Andreja Klepač /  Tat'jana Puček (quarti di finale)

  Sofia Arvidsson /  Casey Dellacqua (semifinale)
  Irina-Camelia Begu /  İpek Şenoğlu (semifinale)

Tabellone

Note 
 

Texas Open 2011